Леонард Бернгардович Вид (по другим данным - Борисович) () — советский учёный и государственный деятель, заместитель председателя Госплана СССР (1986—1990), первый заместитель министра экономики и прогнозирования СССР (1991), директор Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ (1991—1994), в 1996—2002 годах — председатель правления «Альфа-банка», кандидат экономических наук.

Биография 
Леонард родился 9 ноября 1931 года в Запорожье, Украинская ССР.

В 1955 году окончил Московский институт цветных металлов и золота им. М. И. Калинина.

1955—1963 г. — горный мастер подземного рудника на Норильском горно-металургическом комбинате. С 1963 года по 1977 прошел путь от инженера до заместителя директора по экономическим вопросам.

В 1980-х годах окончил Академию народного хозяйства СССР.

С 1977 года работал в Госплане СССР, был начальником подотдела и отдела, 1986—1990 — заместитель, первый заместитель председателя Госплана СССР; 1991 — первый заместитель министра экономики и прогнозирования СССР.

После распада СССР, Леонард Вид получил должность заместителя директора, а потом — директора Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ (1991—1994). С 1994 года — член Межведомственной комиссии по координации работ, связанных с выполнением Государственной программы перехода на принятую в международной практике систему учёта и статистики.

1995—1996 — председатель Исполнительного комитета движения «Наш дом — Россия».

5 февраля 1996 года приступил к работе в должности Председателя правления «Альфа-банка», с 1 августа 2002 года решением Совета директоров Альфа-Банка должность Председателя Правления Альфа-Банка занимает Рушан Хвесюк. Леонард Вид подал в отставку в связи с возрастом. По словам Михаила Фридмана, Леонард Вид продолжит работать в банке на посту Заместителя Председателя Совета директоров.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Дружбы народов
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Почёта (13 февраля 2002 года) — за достигнутые трудовые успехи, укрепление дружбы и сотрудничества между народами и многолетнюю добросовестную работу".

Библиография 
 
 Пути ускорения социально-экономического развития / Л.Б. Вид и др.- М. : Экономика, 1987 - 238 с.
 Список трудов Л. Б. Вида в каталоге Российской национальной библиотеки

Оценки 
 Журналист Леонид Парфенов в своем видеоблоге под названием "Парфенон" упомянул, что во времена Советского Союза среди высшего руководства производственной сферы было популярным высказывание "Мы работам только для Вида".

Примечания 

Заместители министров СССР